Sisi und Ich est un film biographique germano-suisse-autrichien réalisé et co-écrit par Frauke Finsterwalder et dont la sortie est prévue en 2023. Le film raconte l'histoire de l'impératrice Elisabeth d'Autriche (alias «Sisi») du point de vue de sa dame d'honneur, Irma Sztáray. Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Berlin 2023 dans la section « Panorama » le .

Synopsis 
Séparée de son mari pendant de nombreuses années et entourée uniquement de femmes, Elisabeth, l'impératrice d'Autriche ose voyager dans toute l'Europe, parle six langues, fait du sport de haut niveau et avec son esprit libre n'est pas du tout corset restreint de la cour viennoise s'adapte.

Fiche technique 
 Titre original : Sisi & Ich
 Titre anglais : Sisi & I
 Réalisation : Frauke Finsterwalder
 Scénario : Frauke Finsterwalder et Christian Kracht
 Photographie : Thomas Kiennast
 Montage : Andreas Menn
 Production : Tobias Walker, Philipp Worm
 Sociétés de production : Walker + Worm Film (Allemagne), MMC Independent (Allemagne), C-Films AG (Suisse), Dor Film (Autriche), Arte, SRF
 Sociétés de distribution : DCM Filmdistribution (Allemagne et Suisse) Panda Film (Autriche)
 Pays de production : , , 
 Langue originale : allemand, anglais et français
 Genre : drame, film biographique
 Durée : 132 minutes
 Dates de sortie :
  :  (Berlinale)
 ,  et  :  (en salles)

Distribution 
 Susanne Wolff : Impératrice Elisabeth d'Autriche / «Sisi»
 Sandra Hüller : Irma Sztáray
 Stefan Kurt : Berzeviczy
 Tom Rhys Harries : Smythe
 Angela Winkler : Ludovica de Bavière
 Georg Friedrich : Archiduc Ludwig Viktor d'Autriche
 Annette Badland : Reine Victoria
 Markus Schleinzer : Kaiser Franz Joseph
 Sophie Rois
 Sophie Hutter : Fritzi
 Maresi Riegner : Marie
 Johanna Wokalek : Gräfin Festetics
 Sibylle Canonica : Maria Gräfin von Sztáray
 Anne Müller : Baronin von Rothschildt
 Frank Böhm : Doctor Hongrois
 Alexander Korn : Diener
 William Erazo Fernández : Porter
 Tom Lass

Production

Genèse et développement 
Le 5 novembre 2019, le magazine britannique Screen International a annoncé que la société de ventes allemande The Match Factory s'occuperait des ventes internationales du drame d'époque de la réalisatrice allemande Frauke Finsterwalder, «Sisi – Kaiserin Elisabeth» (titre provisoire), et que le tournage commencerait à l'automne 2020 en Allemagne, en Suisse, en Irlande, et au Maroc. Finsterwalder a co-écrit le scénario avec son mari, l'auteur suisse Christian Kracht. Ils avaient déjà collaboré sur le film Finsterworld, sorti en 2013. Il a été rapporté que leur scénario raconterait l'histoire de l'impératrice Elisabeth d'Autriche à travers les yeux de sa dame d'honneur à une époque où elle n'était entourée que d'autres femmes et séparée de son mari pendant de nombreuses années.

Le 21 septembre 2020, il a été annoncé que Susanne Wolff et Sandra Hüller avaient été choisies pour jouer Elisabeth (alias «Sisi») et Irma Sztáray, respectivement. Ce film est la deuxième collaboration de Frauke Finsterwalder avec Sandra Hüller après Finsterworld de 2013. Ella Rumpf, Stefan Kurt, Angela Winkler, Johannes Krisch, Maresi Riegner et Sophie Rois ont également été confirmés dans le casting. Le titre provisoire a été annoncé comme «Sisi und ich», et le film devait sortir au printemps 2022.

Le film est une coproduction entre les sociétés allemandes Walker + Worm Film et MMC Independent, avec la société suisse C-Films et la société autrichienne Dor Film.

Tournage 
Le tournage a commencé le 20 septembre 2021 et s'est terminé le 15 novembre 2021. Le tournage a eu lieu en Allemagne, en Bavière, à Vienne, à Malte et en Suisse.

Marketing 
La première affiche officielle du film a été dévoilée le . La bande-annonce est sortie le .

Sortie 
Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Berlin 2023 dans la section « Panorama » le .

Le film sortira en salles en Allemagne et en Suisse par DCM Filmdistribution le . Panda Film sortira le film en Autriche le même jour.

Un livre d'accompagnement du film contenant l'intégralité du scénario, des images du film, un aperçu des coulisses et une conversation entre Frauke Finsterwalder et Christian Kracht sera publié le .

Nominations et sélections 
 Berlinale 2023 : 
 Sélection « Panorama »
 Nommée pour le Prix Teddy du meilleur long métrage LGBT

Notes et références

Liens externes 

 Sisi und Ich sur DCM Stories (en allemand)

Film en allemand
Film biographique allemand
Film biographique suisse
Film biographique autrichien
Film historique allemand
Film historique suisse
Film historique autrichien
Film dramatique allemand
Film dramatique suisse
Film dramatique autrichien
Élisabeth de Wittelsbach au cinéma
Film biographique sur une personnalité politique
Film tourné à Vienne (Autriche)
Film tourné en Bavière
Film tourné en Allemagne
Film tourné en Suisse
Film tourné en 2021
Film se déroulant en Autriche
Film se déroulant à Vienne (Autriche)
Film d'Arte
LGBT au cinéma en Allemagne
LGBT au cinéma en Autriche
LGBT au cinéma en Suisse